Кубовка — река в России, протекает в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Устье реки находится в 48 км по левому берегу реки Уфтюга. Длина реки составляет 10 км.

Кубовка берёт начало в лесу в 3 км к юго-востоку от деревни Малая Гора (Богородское сельское поселение). Течёт на юго-запад, крупнейший приток — Николенка (правый). В среднем течении рядом с рекой расположены деревни Дмитриевская (правый берег) и Мыс (левый берег). Впадает в Уфтюгу чуть выше деревни Паниха.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100112103000005214
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000521
 Код бассейна — 03.02.01.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Усть-Кубинского района
Притоки Уфтюги (реки, впадающей в Кубенское озеро)